Le Signe de Zorro est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Signe de Zorro, film américain de Fred Niblo, sorti en 1920 ;  
 Le Signe de Zorro, film américain de Rouben Mamoulian, sorti en 1940 ;  
 Le Signe de Zorro, film américain de Lewis R. Foster sorti en 1958 ;  
 Le Signe de Zorro, film italien de Mario Caiano sorti en 1963 ;  
 Le Signe de Zorro, téléfilm américain de Don McDougall sorti en 1974.

Voir aussi